Гимара — многозначный термин на Кавказе

 Гимара (Гимрой) — воссоздаваемое село в Итум-Калинском районе Чеченской республики России.
 Гимара (Джимара) — село в Казбегском муниципалитете Грузии.

См. также
 Джимара